

Anno 
 393 o 393 a.C.

Codici 
 393 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di JCPM Sakura Station, nella prefettura di Miyagi, in Giappone

Matematica 
393 – numero